Fadera ist der Familienname folgender Personen:

 Baboucarr S. Fadera, gambischer Politiker
 Dawda Fadera († 2022), gambischer Diplomat, Politiker und Verwaltungsbeamter
 Kebba O. Fadera, gambischer Politiker